Atmosfære har flere betydninger:

 Atmosfære (enhed) – måleenhed for tryk
 Atmosfære (stemning)
 Atmosfære (kemi) – inaktiv beskyttende gas
 Atmosfære (himmellegeme) – gas-lag omkring en planet eller lignende
 Jordens atmosfære – samlebetegnelse for diverse sfærer:
 Magnetosfære –800-5000 km højde
 Exosfære – 690-800 km højde – sidste lag mellem atmosfæren ogdet ydre rum.
 Termosfære – 85-690 km højde – ionosfæren og Nordlys
 Ionosfære – den del af Jordens atmosfære der er elektrisk ladet.
 Mesosfære (atmosfære) – 50-85 km højde – det lag i Jordens atmosfære som ligger over stratosfæren og under termosfæren. 
 Stratosfære – 20-50 km højde – den del af atmosfæren der overlejrer troposfæren – ozonlaget i dette lag.
 Troposfære – 0-20 km højde – indeholder bl.a. biosfæren